Булгуннях () — топоним в России якутского происхождения.

 Булгуннях — урочище, на левом берегу р. Унга-Харыялах, координаты 63°31'	118°37’.
 Булгуннях — озеро, между р. Тымпылыкан и р. Уоранга, координаты 64°30'	123°04’.
 Булгуннях — река, правый приток р. Онгокан, координаты 64°44'	145°09’.
 Булгуннях — озеро, в правобережье р. Тюкян, координаты 63°41'	119°22’.
 Булгуннях — урочище, на правом берегу р. Вилюй, координаты 62°43'	117°34’.
 Булгуннях — река, правый приток р. Малая Коньковая, координаты 69°24'	157°30’.
 Булгуннях — озеро, между р. Бейберике и средним течением р. Лена, координаты 64°22'	126°16’.
 Булгуннях — озеро, на левом берегу р. Чылпакан, координаты 64°06'	126°05’.
 Булгуннях — озеро, между р. Орто-Олунгда и р. Олунгда, координаты 64°46'	121°44’.
 Булгуннях — урочище, на левом берегу р. Куталах, координаты 62°09'	132°15’.
 Булгуннях — урочище, в левобережье р. Лена, координаты 61°17'	127°28’.
 Булгуннях — урочище, на левом берегу р. Баяга, координаты 62°36'	132°41’.
 Булгуннях — река, правый приток р. Намана, координаты 62°18'	120°24’.
 Булгуннях — урочище, северо-восточнее оз. Тёнгюлю, координаты 62°17'	131°04’.
 Булгуннях — урочище, на правом берегу р. Мой-Юрях, координаты 61°30'	127°54’.
 Булгуннях — река, правый приток р. Намана, координаты 60°59'	120°53’.
 Булгуннях — река, правый приток р. Чына, координаты 61°21'	124°30’.
 Булгуннях — урочище, в левобережье р. Лена, координаты 61°30'	128°53’.
 Булгуннях — урочище, на левом берегу р. Сасабыт, координаты 61°34'	128°31’.
 Булгуннях — урочище, на правом берегу р. Лена, координаты 61°44'	129°43’.
 Булгуннях — падь в правобережье р. Уэся-Бугунакы, координаты 59°23'	132°16’.
 Булгуннях — река, правый приток р. Улахан-Сордонгнох, координаты 68°42'	108°43’.
 Булгуннях — озеро, в левобережье р. Омолой, координаты 69°44'	132°06’.
 Булгуннях — озеро, между р. Кюсентей и р. Спирка, координаты 70°53'	135°23’.
 Булгуннях — река, левый приток р. Хоруонгка, координаты 67°13'	123°03’.
 Булгуннях — гора, на юго-востоке Сордогинского хребта, координаты 63°39'	133°53’.
 Булгуннях — падь в	правобережье р. Болоной, координаты 60°27'	130°23’.
 Булгуннях — река, левый приток р. Брюнгяде, координаты 63°48'	140°50’.
 Булгуннях — река, впадает в безымянное озеро, на левом берегу р. Аллах-Юнь, координаты 61°04'	138°06'.
 Булгуннях — река, левый приток р. Хомпу, координаты 61°03'	131°04'.

Примечания